Константи́н Бондаре́нко:
 
 Бондаренко, Константин Петрович (род. 1969) — украинский политолог.